БС РФ — аббревиатура, использующаяся в области финансов.

 БС РФ — банковская система Российской Федерации
 БС РФ — банковская сфера Российской Федерации
 БС РФ — бюджетная система Российской Федерации или бюджет субъекта Российской Федерации
 БС РФ — биржевой совет Российской Федерации

См. также 
 БС и РФ